Romaniuk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), joueur canado-américain de curling
 (né en 2001), joueur ukrainien de football
 (né en 1970), joueur canadien de hockey sur glace
 (1925-1995), patriarche ukrainien de l'église orthodoxe
 (né en 1970), homme politique polonais

Homonymie de patronyme